Zim est un éditeur de texte, inspiré de la forme wiki, pensé pour gérer et organiser une collection de textes interconnectables stockés localement. Chaque page-wiki peut contenir du texte avec un formatage léger, des liens vers d'autres pages, des pièces-jointes et des images. Des extensions peuvent apporter des fonctions supplémentaires comme la gestion des équations LaTex, la correction orthographique, la gestion d'une liste de tâches, la visualisation des liens entre pages sous forme de carte. Ces pages-wiki sont stockées dans une structure en dossier comprenant les fichiers en format texte (.txt), modifiable par tout éditeur de texte et utilisable par toute application.

Zim est écrit en langage Python et utilise les librairies GTK+. Il est un logiciel libre sous licence GPL.

Fonctionnalités 
Quelques-unes des fonctionnalités supportées par le logiciel :
 Langage de balisage léger (hybride de DokuWiki et Markdown)
 Prévisualisation automatique (écrire une balise et elle est convertie instantanément ): titres, liste à puces, liste numérotées, case à cocher, tableau, diagrammes 
 Contenu multimédia: images, pièce-jointe, calendrier
 Liens vers d'autres pages ou documents
 Possibilité de travailler avec plusieurs fenêtres en même temps
 Sauvegarde automatique à chaque changement
 Mémoire de position du curseur pour chaque note
 Gestion de version décentralisée (Bazaar, Git, Mercurial, Fossil)
 Système de gestion d'étiquettes (Tags)
 Gestion des tâches (TO DO list) 
 Export aux formats : HTML, slideshow, Markdown or ReStructuredText
 Support de la méthode GTD (Getting Things Done)
 Fonctionnalités pouvant être étendues par un jeu de plugins.
D'autres fonctionnalités sont disponibles sur le site du logiciel et sont alimentées régulièrement.

Extensions 
Zim supporte plusieurs extensions :
 Équations (en utilisant LaTex et dvipng)
 Plots (en utilisant GNU R or Gnuplot)
 Spell checking (en utilisant gtkspell)
 Diagrammes (en utilisant Graphviz)
 Navigation par table des matières
 GNOME's Zeitgeist integration
 Lilypond

Notes et références

Liens externes 
 Le site internet du projet Zim-Wiki (en)
 Présentation de Zim par son auteur, Jaap Karssenberg, à la journée du logiciel libre du 19 Septembre 2015 (PDF) (fr)
 La page de documentation pour Ubuntu (fr)

Éditeur de texte
Logiciel de prise de notes